Unsworth es un apellido. Puede referirse a:

Personas 
 Dylan Unsworth, beisbolista sudafricano;
Cathi Unsworth, escritora y periodista inglesa;
 Geoffrey Unsworth, director de fotografía inglés;
 Walt Unsworth, escritor.